Paul Denker ist der Name folgender Personen:

* Paul Denker (Pastor) (1881–??), deutscher Pfarrer und Autor 

Paul Denker steht für:

 Paul Denker (Schiff), deutscher Seenotrettungskreuzer